Pino real puede referirse a:
 El nombre común de la planta Pinus nigra.
 El nombre común de la planta Pinus pinea.
 El nombre común de la planta '''''Pinus sylvestris.